Cunti ist der Familienname folgender Personen:

 Luca Cunti (* 1989), Schweizer Eishockeyspieler
 Pietro Cunti (* 1962), Schweizer Eishockeyspieler